George August Tindal (1839-1921), luitenant ter zee
Leonard Jean Tindal (1801-1887), kolonel
Ralph Dundas Tindal (1773-1834), luitenant-generaal
Tindal (geslacht)